Мари-Элен Брейя (Marie-Hélène Breillat, род. 2 июня 1947) — французская киноактриса.

Биография 
Родилась в 1947 году в Талансе, округ Бордо, Франция. Стать актрисой решила «за компанию» с сестрой Катрин Брейя, будущей актрисы и режиссёра.

Окончив актёрскую студию играла в небольших парижских театрах, дебютировала в кино в 1967 году. 

В 1972 году вместе с сестрой исполнила второстепенные роли в фильме «Последнее танго в Париже» режиссёра Бернардо Бертолуччи.

В 1978 году стала широко популярной во Франции благодаря главной роли в снятой её мужем Эдуаром Молинаро многосерийной телевизионной адаптации романов Колетт «Клодина», за что актрису называли «французской Одри Хепберн».

Её фотография появлялась на обложке журнала «Lui» (№ 177, октябрь 1978), и французской версии журнала «Playboy» (март 1981).

В 1982 году карьера актрисы внезапно оборвалась на пике — последней её ролью стал эпизод в фильме «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана.

Что именно произошло — неизвестно. Она развелась с мужем, по ряду сведений, в том числе из интервью актрисы, с ним были сложные отношения, у неё случился аборт, по какой-то причине она провела три года в сумасшедшем доме, где, неудачно упав, повредила ноги, после долго училась заново ходить.

В 1986 году вышла её книга «Объект любви» («L’Objet de l’amour»), в которой она «рассказала о своих любовных страстях, без ложной скромности».

Долгое время о ней ничего не было известно, по словам её сестры — она не хотела больше сниматься в кино.

Больше ни один медийный радар не сообщал о её существовании с тех пор, как она покинула экраны.

Героиней Колетт на телевидении была известная актриса. Прошло более 30 лет с тех пор, как она сделала реверанс, но она остается иконой.

Она была удивлена — даже не подозревала, что существуют наполненяемые поклонниками фотографиями её страницы в соцсетях, подписчики — «друзья Мари-Элен Брея»…

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня помнит, — сказала Мари-Элен, — Мне нравилось играть, и я очень тронута тем, что это всё ещё продолжает вызывать чувства».

Фильмография 
Фильмы:
 1967 — Беспорядок в двадцать лет — эпизод
 1970 — Умереть от любви — «Змея»
 1971 — Анатомия курьера — Нана
 1972 — Мандарин — Баба
 1972 — Последнее танго в Париже — Моника
 1974 — Ирония судьбы — Анна
 1974 — Подозреваемые — Карлин
 1976 — Забудь обо мне, Мандолина — Мандолина
 1976 — Дракула — отец и сын — Николь Клеман
 1976 — Посыльный из «Максима» — Тотош
 1977 — Портрет Дориана Грэя — Сибилла Вейн
 1977 — Провидение
 1979 — Ночной шум — Эммануэль
 1982 — Доктор Фаустус
 1982 — Фанни и Александр — эпизод

Телефильмы:

Снялась в около двадцати телефильмах.

Исполнила роль Клодин в серии экранизаций романов французской писательницы Колетт: «Claudine à l'école», «Claudine à Paris», «Claudine s’en va», «Claudine en ménage» (все — 1978 года).

В 1979 году исполнила роль Нины в телефильме «Чайка» — экранизации одноимённой пьесы Чехова, в постановке «Théâtre de l’Atelier».

Известна исполнением главной роли Эдит в телефильме 1979 года «Опасная жалость» — экранизации романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца».

Озвучивание 
 1975 — Настоящая девчонка — голос за кадром
 1977 — Спешащий человек — голос Моники Гуэрриторе

Литература 
 Roger A. Houze; Marie-Hélène Breillat, «Marie-Hélène Breillat: J’adore plaire aux hommes mais… en tout bien tout honneur!» // Ciné-Revue, № 45, 6 novembre 1975.
 Bernard Ales, «Marie-Hélène Breillat : Les femmes ne doivent pas se réfugier dans l’ombre de leur mari !» // Ciné-Revue, № 22, 2 juin 1983.
 «Marie-Hélène Breillat» // Ciné-Revue, № 36, 6 septembre 1979
 Marie-Hélène Breillat, Claudine retrouvée // Le Point, 15.06.2013

Киноактрисы Франции‎
Актрисы телевидения Франции